Landauer pode referir-se a:

 Erich Landauer, maestro austriaco;
 Gustav Landauer, teórico anarquista alemão;
 Rolf Landauer, cientista alemão

Desambiguação